Надёжин — фамилия; имеет женскую форму Надёжина.
 Надёжин, Владимир Васильевич (род. 1949) — русский художник, живописец.
 Надёжин, Николай Николаевич (1929—2005) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации.
 См. также 
 Надежино — название населенных пунктов в России.